Liga I 2015/2016 (ze względów sponsorskich Liga I Orange) – była 10. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii pod tą nazwą, a 98. mistrzowskimi rozgrywkami w ogóle. 
Rozgrywki rozpoczęły się 10 lipca 2015, a zakończyły 29 maja 2016. Zmieniony format rozgrywek. 
W porównaniu z poprzednim sezonem, zmniejszono liczbę drużyn do 14. Rywalizowano w dwóch rundach. Po fazie zasadniczej drużyny zostały podzielone na dwie grupy, mistrzowską i spadkową odpowiednio 6 i 8 zespołową. 
Do drugiej fazy zespoły przystąpiły z połową zdobytych punktów. Sezon kończył baraż o miejsce w przyszłym sezonie w Liga I. 
Obrońcą tytułu była drużyna Steaua Bukareszt. Mistrzostwo po raz pierwszy w historii zdobyła drużyna Astra Giurgiu.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa play-off

Grupa play-out

Baraż o Liga I 
Voluntari wygrał 3:1 w finale baraży z UTA Arad drużyną Liga II o miejsce w Liga I.

Drabinka

Półfinał

Finał

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Liga I 2015/2016 - rsssf
 Liga I 2015/2016 - kicker.de
 Liga1 sezonul 2015-2016 - labtof.ro
 Liga I 2015/2016 - frfotbal.ro

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FRF 

2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
2015 w Rumunii
2016 w Rumunii